Референдумы в Швейцарии проходили 15 мая 1927 года. Избирателей спрашивали одобряют ли они поправку к Статье 30 Конституции и федеральный закон об автомобильном и велосипедном движении. Конституционная поправка была одобрена, в то время как закон о дорожном движении отклонён.

Избирательная система 
Конституционный референдум являлся обязательным и требовал двойного большинства для одобрения. Референдум по федеральному закону о дорожном движении был факультативным и требовал для одобрения лишь большинство голосов избирателей.

Результаты

Поправка к Статье 30 Конституции

Федеральный закон о дорожном движении

Примечания 

Швейцария
1927 год в Швейцарии
1927